Canillejas se puede referir a:

 Canillejas, barrio de Madrid;
 la estación de Canillejas, estación del Metro de Madrid;
 el Palacio del Marqués de Canillejas;
 el marquesado de Canillejas.